Ива́н Ма́лышев:
 Малышев, Иван Афанасьевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Малышев, Иван Васильевич (в монашестве Игнатий; 1811—1897) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом.
 Малышев, Иван Васильевич (1891—1940) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Малышев, Иван Максимович (1923—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Малышев, Иван Ермолаевич (1921—2014) — Герой Советского Союза.
 Малышев, Иван Матвеевич (1810—1880) — иконописец, художник, церковный архитектор.
 Малышев, Иван Михайлович (1887—1918) — один из руководителей борьбы за Советскую власть на Урале.
 Малышев, Иван Николаевич — варщик целлюлозы Окуловского целлюлозно-бумажного комбината, Герой Социалистического Труда.
 Малышев, Иван Степанович (1902—1966) — советский экономист, первый заместитель председателя Госкомстата СССР.